Gonzalo García es un nombre compartido por las siguientes personas:
 Gonzalo García, fraile franciscano del siglo XVI
 Gonzalo García (m. después de 978), hijo del conde García Fernández y Ava de Ribagorza.

 Gonzalo García, un futbolista argentino;
 Gonzalo García García, un futbolista español;
 Gonzalo García de Nodal, un navegante español del siglo XVII;
 Gonzalo García Núñez, banquero y político peruano;
 Gonzalo García-Pelayo, un empresario español;
  Gonzalo García Rodríguez, un ilustrador argentino;
 Gonzalo García de Santa María, un historiador español que vivió en los siglos XV y XVI;
 Gonzalo García Téllez, un jugador español de baloncesto;
 Gonzalo García Valdivieso, un antropólogo colombiano;
 Gonzalo García de Vitoria, un entrenador español de baloncesto.
 Gonzalo Eugenio García, un entrenador argentino de baloncesto.
 Gonzalo García (n. 1984), un jugador de rugby italiano.